Мария Амелия:

 Мария Амелия Баденская — младшая дочь великого герцога Баденского Карла
 Мария Амелия Бразильская — принцесса Бразильской империи, член бразильского императорского дома Браганса.